Брейтбург — фамилия. Известные носители:

 Брейтбург, Абрам Моисеевич (1896—1960) — биохимик и физиолог питания, доктор медицинских наук, брат С. М. Брейтбурга.
 Брейтбург, Ким Александрович (Кимол, род. 1955) — советский и российско-украинский музыкальный продюсер, композитор.
 Брейтбург, Семён Моисеевич (1897—1970) — литературовед, писатель, журналист.
 Брейтбург, Юлия Абрамовна (род. 1931) — советский музыковед, музыкальный педагог, дочь А. М. Брейтбурга.